Gdanski est un nom dérivé du nom de la ville de Gdańsk.

Toponyme 
 Starogard Gdański, ville de Pologne.
 Pruszcz Gdański, ville industrielle de Poméranie.
 Nowy Dwór Gdański, ville de Poméranie.

 SKS Starogard Gdański, club polonais de basket-ball.
 Pruszcz Gdański (gmina), gmina rurale du powiat de Gdańsk.
 Nowy Dwór Gdański (gmina), gmina mixte du powiat de Nowy Dwór Gdański.
 Starogard Gdański (gmina), gmina rurale du powiat de Starogard.
 Powiat de Nowy Dwór Gdański, powiat appartenant à la voïvodie de Poméranie.

Patronyme 

 Jacek Gdanski, joueur d'échecs polonais.